Le Xian de Jinyang est une subdivision administrative de la province Sichuan en Chine.
 Taiyuan de son ancien nom Jinyang, est la capitale de la province du Shanxi en Chine. 

Homonymie de toponyme